17-й Чемпіонат світу з джиу-джитсу проходив з 20 по 23 листопада 2019 року на арені Мубадала в Абу-Дабі (ОАЕ).

Європейське джиу-джитсу

Бойова система

Чоловічі змагання

Жіночі змагання

Дуети

Класичні змагання

Показові змагання

Бразильське джиу-джитсу

Чоловічі змагання

Жіночі змагання

Команди

Примітки

Посилання 
 Online Results

Джиу-джитсу
Спортивні змагання в ОАЕ
Спортивні події 2019
Листопад 2019
2019 в ОАЕ